Андрей Постников:
 Постников, Андрей Михайлович (1835—1900) — русский купец и предприниматель, коллекционер.
 Постников, Андрей Савинович (Саввич) (?—?) — православный священник, духовник царя Алексея Михайловича.